Bast (Bászt), Básztet egyiptomi istenség egyik névváltozata
 Bast, családnév

Települések
 Afganisztán
Bast település Bamian tartományban 

 Csehország
Bašť település a Kelet-prágai járásban

 Horvátország
Bast település Baška Voda községben, Split-Dalmácia megyében